Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Conchita Martínez (Campionessa)
 Jana Novotná (secondo turno)
 Anke Huber (quarti di finale)

 Amanda Coetzer (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (primo turno)
 Mary Pierce (terzo turno)
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Lori McNeil (primo turno)
 Zina Garrison-Jackson (primo turno)
 Nataša Zvereva (terzo turno)
 Naoko Sawamatsu (terzo turno)

Tabellone

Finali

Match preliminare 
 Christina Papadaki ha battuto  Francesca Romano 3-6 6-4 7-5

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1993